Соревнования по боксу в весовой категории до 56 килограммов среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли с 28 июля по 11 августа. Приняли участие 30 спортсменов из разных стран.

Призёры

Расписание

Соревнования 
{{Турнир32
|RD1=Первый раунд
|RD2=Второй раунд
|RD3=Четвертьфиналы
|RD4=Полуфиналы
|RD5=Финал
|team-width=320
|RD1-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Джозеф Диас|USA|2012|летних}} |RD1-score03=19
|RD1-team04= |RD1-score04=9
|RD1-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Сергей Водопьянов|RUS|2012|летних}} |RD1-score05=12
|RD1-team06= |RD1-score06=5
|RD1-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Робенилсон ди Жезус|BRA|2012|летних}} |RD1-score07=13
|RD1-team08= |RD1-score08=7
|RD1-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Джон Невин|IRL|2012|летних}} |RD1-score09=21
|RD1-team10= |RD1-score10=6
|RD1-team11={{СпортсменОИ флаг 2|Канат Абуталипов|KAZ|2012|летних}} |RD1-score11=15
|RD1-team12= |RD1-score12=7
|RD1-team13= |RD1-score13=9
|RD1-team14={{СпортсменОИ флаг 2|Оскар Вальдес|MEX|2012|летних}} |RD1-score14=14
|RD1-team19= |RD1-score19=7
|RD1-team20={{СпортсменОИ флаг 2|Витторио Парринелло|ITA|2012|летних}} |RD1-score20=18
|RD1-team21={{СпортсменОИ флаг 2|Ибрагим Балла|AUS|2012|летних}} |RD1-score21=16+
|RD1-team22= |RD1-score22=16
|RD1-team23= |RD1-score23=6
|RD1-team24={{СпортсменОИ флаг 2|Детелин Далаклиев|BUL|2012|летних}} |RD1-score24=15
|RD1-team25= |RD1-score25=
|RD1-team26={{СпортсменОИ флаг 2|Мохамед Уадахи|ALG|2012|летних}} |RD1-score26=w/o
|RD1-team27={{СпортсменОИ флаг 2|Уильям Алькантара|DOM|2012|летних}} |RD1-score27=15
|RD1-team28= |RD1-score28=6
|RD1-team29= |RD1-score29=9
|RD1-team30={{СпортсменОИ флаг 2|Сатоси Симидзу|JPN|2012|летних}} |RD1-score30=10
|RD2-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Ласаро Альварес|CUB|2012|летних}} |RD2-score01=21
|RD2-team02= |RD2-score02=15
|RD2-team03= |RD2-score03=11
|RD2-team04={{СпортсменОИ флаг 2|Робенилсон ди Жезус|BRA|2012|летних}} |RD2-score04=13
|RD2-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Джон Невин|IRL|2012|летних}} |RD2-score05=15
|RD2-team06= |RD2-score06=10
|RD2-team07={{СпортсменОИ флаг 2|Оскар Вальдес|MEX|2012|летних}} |RD2-score07=13
|RD2-team08= |RD2-score08=7
|RD2-team09={{СпортсменОИ флаг 2|Люк Кэмпбелл|GBR|2012|летних}} |RD2-score09=11
|RD2-team10= |RD2-score10=9
|RD2-team11= |RD2-score11=10
|RD2-team12={{СпортсменОИ флаг 2|Детелин Далаклиев|BUL|2012|летних}} |RD2-score12=14
|RD2-team13={{СпортсменОИ флаг 2|Мохамед Уадахи|ALG|2012|летних}} |RD2-score13=16
|RD2-team14= |RD2-score14=10
|RD2-team15={{СпортсменОИ флаг 2|Сатоси Симидзу|JPN|2012|летних}} |RD2-score15=w/o
|RD2-team16= |RD2-score16=
|RD3-team01={{СпортсменОИ флаг 2|Ласаро Альварес|CUB|2012|летних}} |RD3-score01=16'''
|RD3-team02= |RD3-score02=11
|RD3-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Джон Невин|IRL|2012|летних}} |RD3-score03=19'''
|RD3-team04= |RD3-score04=13
|RD3-team05={{СпортсменОИ флаг 2|Люк Кэмпбелл|GBR|2012|летних}} |RD3-score05=16'''
|RD3-team06= |RD3-score06=15
|RD3-team07= |RD3-score07=15
|RD3-team08={{СпортсменОИ флаг 2|Сатоси Симидзу|JPN|2012|летних}} |RD3-score08=17'''
|RD4-team01= |RD4-score01=14
|RD4-team02={{СпортсменОИ флаг 2|Джон Невин|IRL|2012|летних}} |RD4-score02=19'''
|RD4-team03={{СпортсменОИ флаг 2|Люк Кэмпбелл|GBR|2012|летних}} |RD4-score03=20'''
|RD4-team04= |RD4-score04=11
|RD5-team01= |RD5-score01=11
|RD5-team02=

Бокс на летних Олимпийских играх 2012